Алата́у, Ала-Тоо (тюрк. «пёстрые горы», название связано с тем что летом эти горы имеют «пегую» окраску, частично белые из-за снега, частично тёмные на бесснежных участках):

Горные хребты

Тянь-Шань 
 Джунга́рский Алата́у (Семире́ченский Алата́у, Джетысуйский Алата́у) — горы на территории Казахстана и Китая;
 Заили́йский Алата́у — горный хребет на северо-западе Тянь-Шаня, на территории Казахстана и Киргизии;
 Кирги́зский Ала-Тоо (Кирги́зский хребе́т, Кирги́зский Алата́у) — горный хребет, ограничивающий Чуйскую долину с юга;
 Кюнгёй-Ала-Тоо (Кунгей-Алата́у) — горный хребет, ограничивающий Иссык-Кульскую котловину с севера;
 Тала́сский Ала-Тоо (Тала́сский Алата́у) — горный хребет на территории Киргизии и Казахстана;
 Терске́й Ала-Тоо — горный хребет, ограничивающий Иссык-Кульскую котловину с юга.

Урал 
 Алата́у — хребет Башкирского (Южного) Урала.

Южно-Сибирские горы 
 Кузне́цкий Алата́у — горный хребет на юге Сибири.

Прочее 
 Алатау — гора высотой 657,4 м, входит в хребет Алатау на Урале.